Breyne est le patronyme de :
 Antoon Breyne, (1910-1986), homme politique belge ; 
 Gustaaf Breyne, (1914-1998), homme politique belge ;
 Johann Philipp Breyne (1680-1764), botaniste et zoologiste allemand ;
 Jonathan Breyne (1991-), cycliste belge ;
 Lucie Breyne (2000-), joueuse de hockey sur gazon belge ;
 Paul Breyne (1947-), homme politique belge flamand.